La Coupe Manier, compétition de football.
 Bénédicte Manier, journaliste française.